Zhu är ett vanligt kinesiskt efternamn, som skrivs traditionellt 朱, förenklat 朱, pinyin Zhū.  Utanför Folkrepubliken Kina och i äldre text kan namnet transkriberas Chu. 	 	

Den 31 december 2014 var följande antal personer bosatta i Sverige med namnvarianterna
 Zhu 370
 Chu 224
Tillsammans blir detta 594 personer.

Personer med efternamnet Zhu
Personer utan angiven nationalitet är från Kina

Män
 Zhu Da (1626–1705), konstnär och kalligraf
 Zhu De (1886–1976), militär, krigsherre och senare kommunistisk politiker
 Zhu Guo (född 1985), taekwondoutövare
 Jianhua Zhu (född 1963), höjdhoppare
 Zhu Jun  (född 1966), industrialist och affärsman
 Zhu Rongji (född 1928), kommunistisk politiker
 Zhu Wen (född 1967), författare och filmregissör
 Zhu Wen (senare Liangdynastin) (852–912), militär guvernör
 Zhu Xi (1130–1200), neokonfuciansk filosof
 Zhu Yuanzhang (1328–1398), förste kejsare av Ming-dynastin 1368–1398
 Zhu Ziqing (1898–1948), poet och essäist

 Chu Van An (1292–1370), vietnamesisk tempelföreståndare
 Henry Chu (född 1976), svensk TV-programledare, regissör och producent
 Jon M. Chu (född 1979), amerikansk regissör, producent och manusförfattare
 Chu Mu-Yen (född 1982), taiwanesisk taekwondoutövare
 Steven Chu (född 1948), amerikansk fysiker, energiminister och nobelpristagare

Kvinnor
 Zhu Juefeng (född 1964), handbollsspelare
 Zhu Shuzhen (omkring 1963–1106), poet
 Zhu Yingwen (född 1981), simmare

 Julie Chu (född 1982), amerikansk ishockeyspelare

Källor

Kinesiska efternamn
WP:Projekt Kina